Mugan steht für:
 Mugan (China), Gemeinde im Kreis Daguan, Provinz Yunnan, Volksrepublik China
 Mugansteppe, Landschaft in Aserbaidschan
 FK Muğan Salyan, aserbaidschanischer Fußballclub

Siehe auch:
 Autonome Talysch-Mugan-Republik